Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Chris Whitaker : Entraineur des arrières
Pierre-Philippe Lafond : Entraineur des avants

La saison

Transferts

Effectif 2017-2018

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Phase finale

Demi-finale

Statistiques

Championnat de France

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 

2017-2018
Montauban